Иосифля́не (от Иосиф) — название нескольких религиозных движений.
 Иосифляне — движение в русском православии конца XV—XVI веков, по имени Иосифа Волоцкого.
 Иосифляне — движение в русском православии XX века, последователи митрополита Иосифа (Петровых).